Lefèvre (ook wel gespeld als Lefebvre, le Febre of le Fever) is een Franstalige achternaam, afgeleid van het oud-Franse woord voor smid: fèvre.

Het kan verwijzen naar:

 Jacques Lefèvre d'Étaples (ca. 1455 – 1536), een Frans humanist en theoloog
 Jean-Xavier Lefèvre (1763 - 1829), een Zwitsers-Franse musicus
 Théo Lefèvre (1914-1973), een Belgisch politicus
Regering-Lefèvre I, de regering van België van 25 april 1961 tot 28 juli 1965
 Pascal Lefèvre (1963), een Belgisch striptheoreticus en -historicus.
 David Lefèvre (1972), een Frans wielrenner
 Laurent Lefèvre (1976), een Frans wielrenner
 Pauline Lefèvre (1981), een Frans actrice

Zie ook
 Lefebvre (doorverwijspagina)
 Lefever (doorverwijspagina)
 Patrick Lefevere (1955), een Belgisch wielerploegmanager en voormalig wielrenner

Franse achternaam